Giovanni Siotto Pintor – politico, avvocato e magistrato italiano
 Giuseppe Siotto Pintor – politico italiano
 Jago Siotto – avvocato, giornalista e attivista italiano
 Pio Siotto – incisore italiano